Tufi ima više značenja:
 Tufi (Parma)
 Tufi (Vičenca)